P83 ou P-83 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 , un patrouilleur de la Royal Australian Navy ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 ZM LUZNIK P-83, un pistolet polonais.

Médecine 
 Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 BMW P83, un moteur de formule 1 de BMW Motorsport ;
 BRM P83, une formule 1 de l’écurie British Racing Motors.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres